Il doppio femminile del torneo di tennis Canada Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Martina Hingis e Nathalie Tauziat che hanno battuto in finale Julie Halard-Decugis e Ai Sugiyama 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Julie Halard-Decugis /  Ai Sugiyama (finale)
 Martina Hingis /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (semifinali)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (secondo turno)

 Lindsay Davenport /  Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Conchita Martínez /  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
 Assente
 Cara Black /  Elena Lichovceva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 2000